Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 

 

 d'artillerie
 d'infanterie
 d'infanterie territoriale
 d'infanterie territoriale de marche
 
  (Pologne)
 
 d'infanterie messin

Homonymie d'unités militaires